Блэкуотер () — может означать:

 Блэкуотер — бывшее название частной американской охранной фирмы «Xe Services», «Academi».

Топоним 
 Населённые пункты
 Блэкуотер — деревня в Ирландии.

Водные объекты
 Блэкуотер (приток Блэк-Форка) — река в США.
 Блэкуотер (река, Ирландия) — река в Ирландии.
 Блэкуотер (озеро, Северо-Западные территории) — озеро в Канаде.

См. также 
 Blackwater — игра для Xbox 360 с функцией Kinect.
 Black Water